Роберт Ньютон:
 Ньютон, Роберт (1905—1956) — британский актёр театра, кино и телевидения.
 Ньютон, Роберт Рассел (1918—1991) — американский физик, специалист по небесной механике и истории астрономии.